Francesco Bega (Milão, 26 de outubro de 1974) é um futebolista profissional italiano, defensor, milita no Brescia Calcio.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Itália
Futebolistas do Brescia Calcio
Futebolistas do Calcio Como
Futebolistas do Cagliari Calcio